Sony Ericsson Open 2009 (also known as Miami Masters 2009) was a men's and women's теніс tournament held з 23 березня до 5 квітня 2009 року. Це був 25-й турнір Miami Masters event and was played on outdoor hard courts Tennis Center at Crandon Park у Кі-Біскейні, located near Miami. Турнір був частиною Світовий Тур ATP 2009 і Тур WTA 2009, classified as Мастерс і Premier Mandatory event respectively.

The men's singles event was won by British player Енді Маррей, who — Новак Джокович з рахунком. Вікторія Азаренко of Belarus won the women's singles event by defeating defending champion Серена Вільямс. Both Murray and Azarenka were first-time winners at the tournament and also the first to win from their respective countries. In the doubles events, Макс Мирний і Енді Рам won the men's title by defeating the team of Ешлі Фішер і Стівен Гасс. The women's doubles title was won by Світлана Кузнецова і Амелі Моресмо who overcame Квета Пешке і Ліза Реймонд з рахунком match.

Tournament
The Sony Ericsson Open 2009 was the 25th edition of the Miami Masters tournament і тривав at Tennis Center at Crandon Park, Кі-Біскайн near Miami, Флорида. The tournament was a joint event between the Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) and the Жіноча тенісна асоціація (WTA) and was part of the Світовий Тур ATP 2009 and the Тур WTA 2009 calendars. The tournament consisted of both men's and women's singles and doubles events which were played on 12 Laykold Cushion Plus hard courts. The total prize money for the tournament was US$9,000,000 with $4,500,000 assigned equally to ATP and WTA events. Singles winners received $605,500 each and doubles winning teams received $225,000 each.

The tournament was conducted from 23 березня to 5 квітня, with qualifying draws played on 23-24 березня and main draws from 25 березня to 5 квітня. Both the men's and women's singles draws consisted of 96 players and the doubles draws consisted of 32 teams. The qualifying draw consisted of 43 men and 42 women who competed for 12 positions each in the men's and women's final draw.

Кваліфікація 
47 of the top 50 players in the ATP rankings entered the men's singles event at the tournament with Рафаель Надаль seeded first, followed by Роджер Федерер, Новак Джокович і Енді Маррей.  Defending champion Микола Давиденко знялись ahead of the tournament due to a foot injury. Рішар Гаске, who was initially going to play, знялись prior to his first match after suffering from right травма плеча. Gasquet was її замінила щасливий лузер Бйорн Фау. 12 players progressed from the qualifying draws to the main draw and six players, including Ллейтон Г'юїтт і Маркос Багдатіс, were given wildcard entries.

In the women's singles field, defending champion Серена Вільямс was top seeded, with number two Дінара Сафіна only 311 points behind her in the WTA rankings на початку турніру. Марія Шарапова was expected to return to singles tennis at this tournament after playing doubles matches in the previous tournament, the BNP Paribas Open 2009. Sharapova, who had not played singles matches since серпень 2008, знялись due to a continued lack of fitness. Єлена Докич, Саня Мірза і Алекса Ґлетч were among the eight players who received wildcard entries. 12 players progressed from qualifying draws to main draw.

The doubles draws were led by defending champions Bob і Майк Браян on the men's side and Кара Блек і Лізель Губер on the women's side. Катарина Среботнік, one of the women's doubles defending champions, had not recovered from an injury picked up in грудень 2008 and did not participate. Her partner from the previous year, Ай Суґіяма грала в парі з Russian Даніела Гантухова. Марина Еракович – Сунь Тяньтянь і Франческа Ск'явоне – Чжань Юнжань знялись from the tournament due to respective injuries to Erakovic and Chan. The doubles draws included five wildcard entries in total.

Events

Чоловіки. Одиночний розряд 

All the seeded players виходять без боротьби в друге коло. Wildcards Маркос Багдатіс і Ллейтон Г'юїтт were among the players progressing into the second round, while Germans Філіпп Кольшрайбер and former World no. 2 Томмі Хаас were the major upsets. Most seeded players continued their progress into the third round with eighth seed Фернандо Вердаско winning his 200th ATP tour match in his career. Іво Карлович і Давід Налбандян were among the seeded players — in second round. щасливий лузер Бйорн Фау was promoted into the third round after his opponent Альберт Монтаньєс suffered a hamstring injury during the second set of the match and was forced to withdraw. Frenchman Гаель Монфіс took a hard-fought win over 22nd seed and former world number 1  Марат Сафін in a third round match played for nearly three hours. кваліфаєр Тейлор Дент continued his successful run by defeating Томмі Робредо в третьому колі. Czechs Томаш Бердих і Радек Штепанек overcame higher seeded players Джеймс Блейк і Фернандо Гонсалес en route to the fourth round.

Top seed Рафаель Надаль faced an uphill battle against Стен Вавринка in the fourth round match, facing a tiebreak in each set and eventually defeating him. Second seed Роджер Федерер — Dent in the fourth round to set up a quarterfinal match with longtime rival Енді Роддік, who overcame Гаель Монфіс in a two-set match. Новак Джокович, Енді Маррей, Хуан Мартін дель Потро, Verdasco and Жо-Вілфрід Тсонга made it into the quarterfinals. Del Potro — Nadal in the three-set quarterfinal match to reach the first ATP Masters semifinal of his career. Del Potro took the final set on a tiebreak after losing the second set. Murray faced Verdasco in the second quarterfinal in a rematch of Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2009 fourth round. Verdasco suffered an injury in the second game of the match and had to be seen by his physio. He was not in good enough shape to compete with Murray and eventually lost. Federer — Roddick while Djokovic moved past Tsonga to advance to the semifinals. Djokovic rallied back to defeat Federer in the first semifinal after losing the first set. The third seed however kept his consistency in the next two sets and won them. Murray edged past del Potro in the second semifinal to enter his second straight Masters final. Murray faltered in the second set of the match conceding two service breaks. However he recovered з рахунком set, gaining an early break of serve, to win the match.

Djokovic and Murray appeared in their seventh and fourth Masters final and 19th and 17th career finals respectively. Djokovic led the head-to-head tally against Murray, but Murray had won the last two encounters between them. In the match, Murray moved into a 4–0 lead in the first set. Djokovic improved his serve from that point but lost the set. A role reversal in the second set saw Djokovic move into a 4–1 lead. Murray fought back, however, to level the score to 5–5 and won the set to secure the victory. This was Murray's third title win of the season and eleventh of his career. It was also his third Masters win of the career. Murray credited his improved fitness for his win. Djokovic, who had struggled with excessive heat in the past, struggled once again to assimilate with the temperature. He admitted that he was impatient early in the match, which resulted in him making too many unforced errors.

Final score
 Енді Маррей —  Новак Джокович, 6–2, 7–5.

Одиночний розряд. Жінки 

All the seeded players received a bye into the second round. Seven seeded players were ousted from the second round including third seed Єлена Янкович, who was — by Хісела Дулко, and eighth seed Маріон Бартолі, who lost to qualifier Анастасія Єкімова. Second seed Дінара Сафіна, Віра Звонарьова і Ана Іванович were among the nine seeded players who were eliminated в третьому колі. Three times former champion and fifth seed Вінус Вільямс faced stiff competition from Агнешка Радванська in fourth round. Williams lost the first set but prevailed in later sets to win the match. Лі На і Катерина Макарова also fought hard for a place у чвертьфіналі, with Li coming out strong in the three set match, winning.

Світлана Кузнецова виграли титул, у фіналі перемігши Каролін Возняцкі in the first of the quarterfinals. Kuznetsova looked good to win the match in straight sets after building a big lead, however Wozniacki fought back to win the second set on a tiebreak. Kuznetsova ultimately won. Вікторія Азаренко виграли титул, у фіналі перемігши Саманта Стосур in the second quarterfinal. Williams sisters Serena and Venus set up the second semifinal after defeating Лі На and Івета Бенешова respectively. The Williams sisters had met 19 times before their semifinal meeting, Venus leading the head-to-head tally 10–9. Serena won this time in a closely fought match. Azarenka came on top in the second semifinal defeating Kuznetsova.

Serena and Azarenka met in their careers' 46th and seventh career finals respectively, with Serena appearing in her third consecutive final at the event, having won on the last two occasions. Azarenka dominated the final match, as Serena was playing while nursing a leg injury. Azarenka won the match, securing third title of her career. Azarenka stated that she was very nervous з рахунком game of the match and described her win as "the biggest moment in [her] career". Serena mentioned that it was difficult for her to move to the left, but she still played with maximum effort.

Final score
 Вікторія Азаренко —  Серена Вільямс, 6–3, 6–1.

Парний розряд. Чоловіки 

Four seeded teams were eliminated в першому колі of the event. Деніел Нестор і Ненад Зимонич were the highest ranked team to lose, falling to Ніколас Альмагро і Давид Феррер, along with third seeds Махеш Бгупаті і Марк Ноулз, who lost to French duo Жульєн Беннето і Жо-Вілфрід Тсонга. Bennetau and Tsonga continued their progress into the third round defeating Рік де Вуст і Боббі Рейнольдс. They were joined by Юліан Ноул і Юрген Мельцер, who triumphed over Almagro and Ferrer. Only two seeded teams, those of Боб Браян і Майк Браян and of Бруно Соарес і Кевін Ульєтт, made it into the quarterfinals, and faced each other in that round. The Bryan brothers, who були чинними чемпіонками, overcame Soares and Ullyett in a two-set match. Ешлі Фішер and  Стівен Гасс, Knowle and Melzer and Макс Мирний і Енді Рам were the other teams who made it into the semifinals.

The Bryan brothers faced Fisher and Huss in the first semifinal and lost, ending their streak of winning 13 consecutive matches. Mirnyi and Ram encountered much harder competition against Knowle and Melzer and saved five match points before winning. there were no service breaks in the first set, with Fisher and Huss winning it in the tiebreak. Mirnyi and Ram came back strong to win the second set. The match-tiebreak decided the outcome of the final, with Mirnyi and Ram winning the tiebreak and the match. It was Mirnyi's 36th and Ram's 16th men's doubles title of the career and their second title as a team.

Final score
 Макс Мирний /  Енді Рам —  Ешлі Фішер /  Стівен Гасс, 6–7(4–7), 6–2, [10–7].

Парний розряд. Жінки 

Даніела Гантухова і Ай Суґіяма, who lost to wildcard entrants Петра Мартич і Коко Вандевей, were the only seeded pair to drop out в першому колі. Another wildcard team of Світлана Кузнецова і Амелі Моресмо — the top seeds Кара Блек і Лізель Губер у другому колі. Eighth seeds Марія Кириленко і Флавія Пеннетта were also eliminated in second round, losing to Чжуан Цзяжун і Саня Мірза. Chuang and Mirza continued their march into the semifinal defeating second seeds Анабель Медіна Гаррігес і Вірхінія Руано Паскуаль. They were joined by Kuznetsova and Mauresmo, Анна-Лена Гренефельд і Патті Шнідер, and Квета Пешке і Ліза Реймонд, the only seeded team left in the draw.

Kuznetsova and Mauresmo — Grönefeld and Schnyder to enter their third final as a team. Peschke and Raymond overcame Chuang and Mirza to secure the second spot з рахунком. Kuznetsova and Mauresmo continued their winning streak з рахунком defeating Peschke and Raymond. The title was Kuznetsova's 14th, Mauresmo's third and their second as a team.

Final score
 Світлана Кузнецова /  Амелі Моресмо —  Квета Пешке /  Ліза Реймонд, 4–6, 6–3, [10–3].

Viewership

Broadcasting
The tournament was broadcast on television channels worldwide. The British television station Sky Sports held rights to broadcast the tournament from the first round through to the final. Both the men's and women's finals were shown on CBS (США). The tournament also had around 44 hours of live coverage (США). The tournament was broadcast for more than 2000 hours and seen by over 153 million people worldwide.

Attendance
According to the event organisers, 293,228 people attended the 22 sessions across the 12 days of the tournament. This was the second highest attendance in the tournament's history and four sessions were sellouts.

Примітки

Посилання 

 Official website

 
Sony Ericsson Open
Sony Ericsson Open
Sony Ericsson Open
Miami Open (теніс)
Березень 2009
Квітень 2009